Felix Schoft (ur. 6 lipca 1990 w Garmisch-Partenkirchen) – niemiecki skoczek narciarski.

Zaczął skakać w wieku 7 lat. W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 2007 w Innsbrucku, zajmując 36. miejsce. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć w zawodach krajowych. W 2000 zdobył Puchar Bawarii, potem osiągał sukcesy w Pucharze Niemiec – dwa razy zajął 3. miejsce podczas konkursów we wrześniu 2005, a w grudniu odniósł zwycięstwo. W lutym 2006 wygrał konkurs z cyklu Alpen Cup, a w marcowych zawodach tej serii znów uplasował się na podium, zajmując 3. miejsce. Jest także młodzieżowym mistrzem Niemiec (2006), a drugi złoty medal tych mistrzostw zdobył razem z reprezentacją swojego klubu. Do 2006 występował na arenie międzynarodowej, głównie w zawodach FIS. W tym cyklu 11 marca 2006 zajął 3. miejsce w Eisenerz.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio/ Planica – 13. miejsce
 2008  Zakopane – 21. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 16. miejsce
 2010  Hinterzarten – 6. miejsce
 Drużynowo
 2007  Tarvisio/ Planica – 4. miejsce
 2008  Zakopane – złoty medal
 2009  Štrbské Pleso – srebrny medal
 2010  Hinterzarten – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006/2007 – 62.
 2007/2008 – 62.
 2008/2009 – 25.
 2010/2011 – 48.
 2012/2013 – 52.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 47.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 40.
 2010 – 51.
 2011 – 71.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 58.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 90.
 sezon 2007/2008: 29.
 sezon 2009/2010: 34.
 sezon 2010/2011: 7.
 sezon 2011/2012: 18.
 sezon 2012/2013: 9.
 sezon 2013/2014: 64.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Hinterzarten – 10 lutego 2008 (3. miejsce)
  Otepää – 20 grudnia 2009 (3. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 23 stycznia 2011 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 30 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Brotterode – 5 lutego 2011 (2. miejsce)
  Brotterode – 6 lutego 2011 (2. miejsce)
  Sapporo – 21 stycznia 2012 (1. miejsce)
  Engelberg – 28 grudnia 2012 (3. miejsce)
  Sapporo – 11 stycznia 2013 (1. miejsce)
  Sapporo – 12 stycznia 2013 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 10 lutego 2013 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 63.
 2008: 17.
 2010: 14.
 2011: 44.
 2012: 60.
 2013: 50.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Oberstdorf – 26 września 2008 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 104.
 sezon 2006/2007: 132.
 sezon 2009/2010: 21.
 sezon 2011/2012: 146.
 sezon 2012/2013: 8.
 sezon 2013/2014: 153.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Courchevel – 6 marca 2010 (1. miejsce)
  Courchevel – 7 marca 2010 (3. miejsce)
  Winterberg – 16 grudnia 2012 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Sylwetka skoczka na oficjalnej stronie FISu 
 Informacja o zawodniku na stronie Skijumping.pl 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Garmisch-Partenkirchen